Mondini ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Mondini (* 1980), Schweizer Automobilrennfahrer
 Giuseppe Mondini (1631–1718), italienischer Musikinstrumentenbauer
 Paolo Mondini (* 1953), italienischer Autorennfahrer